Ajdovščina je lahko:
 Ajdovščina, mesto
 Občina Ajdovščina
 Ajdovščina, predel Ljubljane
 podhod Ajdovščina
Trg Ajdovščina

Glej tudi 

 Ajdi